Como ocurre con muchas otras selecciones africanas, los jugadores de Costa de Marfil reciben el sobrenombre de un animal, en este caso los "Elefantes". , Esta elección debe compararse con las leyendas y tradiciones de Costa de marfil, cuyo mismo nombre se refiere al marfil de los colmillos de elefante.

Tradicionalmente, la selección marfileña utiliza los colores de la bandera de Costa de Marfil: la camiseta de local es naranja, la camiseta de visitante blanca y / o verde.

Evolución del uniforme

Local

Visitante

Alternativo

Proveedor

Notas 

Costa de Marfil
Selección de fútbol de Costa de Marfil